Löf är ett efternamn som med olika stavningar förekommer i flera länder, men där stavningen Löf är vanligast i Sverige. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Löf 2 411
 Lööf 1 472
 Lööv 870
 Lööw 594
 Löv 278
 Löw 135
 Loef 1
Tillsammans blir detta 5 761 personer. Det närstående namnet Martin-Löf bars av 33 personer, medan inga personer bosatta i Sverige hette Loew, ett internationellt förekommande ofta judiskt namn. Namnformerna Löf och Lööf har använts som svenska soldatnamn. För Tyskland uppskattas 7256 personer ha efternamnet Löw och 1216 efternamnet Loew.

Personer med efternamnet Löf eller med varianter av detta namn

 Anders Martin-Löf (född 1940), matematiker
 Annie Lööf (född 1983), politiker, partiledare, centerpartist
 Annica Löf (född 1978), drakbåtspaddlare och kanotist
 Annmarie Löf (född 1958), konstnär, konstpedagog och arbetsterapeut
 Axel Löf (1878–1957), skogsman

 Cecilia Martin-Löf (född 1974), dirigent

 Dajana Lööf (född 1983), artist och programledare
 Dick Löf (1909–1987), kappgångare

 Elsa Löw-Sundahl (1910–1979), sångerska och sångpedagog
 Euphrosyne Löf (1772–1828), balettdansös och skådespelare
 Evert Löw (1913–2005), ishockeyspelare
 Eric Löf (född 1879), svenskamerikansk elektrotekniker
 Filip Lööv (född 1992), svensk häcklöpare
 Fredrica Löf (1760–1813), skådespelare
 Fredrik Lööf (född 1969), seglare
 Geta Lööf (född 1958), komiker, känd som "Gula gubben"
 Gustav Löw (1872–1944), lärare och historiker

 Helena Katarina Löv (död 1829), avrättad för mord
 Heléne Lööw (född 1961), historiker och ämbetsman
 Hermann Loew (1807–1879), tysk entomolog
 Ingemar Lööf (1929–2007), målare, tecknare, skulptör
 Jan Lööf (född 1940), konstnär, serietecknare, författare och jazzmusiker 
 Joachim Löw (född 1960), tysk fotbollsspelare, tränare och ledare
 Joel Löw (född 1986), fotbollsspelare
 Judah Loew ben Bezalel (1520–1609), tjeckisk rabbin och mystiker
 Karin Lööf (född 1957), keramiker
 Kjell Lööw (född 1951), museiman
 Lars Lööw (född 1964), jurist och ämbetsman
 Lennart Lööf (1925–2016), kommunalpolitiker i Stockholm, socialdemokrat
 Maj-Lis Lööw (född 1936), politiker, statsråd, socialdemokrat
 Mattias Löw (född 1970), filmregissör
 Oskar Loew (1844–1941), tysk lantbrukskemist och växtfysiolog
 Per Martin-Löf (född 1942), professor i matematisk logik
 Ricke Löw (1922–1999), dragspelare och kompositör
 Rutger Martin-Löf (1913–2008), företagsledare
 Simon Löf  (född 1991), ishockeyspelare
 Staffan Löf (född 1945), företagsledare
 Sven-Olov Lööv (född 1953), politisk journalist, centerpartist
 Sverker Martin-Löf (1943–2023), industriman
 Terés Löf (född 1976), pianist
 Thérèse Löf (född 1970), sångerska
 Ulla Lööf  (född 1944), konstnär
 Viktor Lööv (född 1992), ishockeyspelare
 Ylva Lööf (född 1958), skådespelare
 Åke Löf (1927–2012), konstnär

Utan egna artiklar på svenska
 Benjamin Wolf Löw (1775–1851), polsk-ungersk rabbin
 Franklin M. Loew (1939–2003), amerikansk veterinär
 Isaak Löw Hofmannl (1759–1849), österrikisk köpman
 Leopold Löw (Lőw Lipót) (1811–1875), ungersk rabbin
 Marcus Loew (1870–1927), amerikansk affärsman och filmpionjär
 Moritz Löw (Lőw Móric) (1841–1900), ungersk-tysk astronom
 Samuel Loew (1720–1806), tjeckisk talmudist
 Samuel Löw Brill (1814–1897), ungersk rabbin
 Zsolt Lőw (född 1979), ungersk fotbollsspelare

Se även
 Alma Löv Museum, konstprojekt i Sunne kommun, Värmland

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn
Tyska efternamn
Judiska efternamn
Jiddisch-efternamn